Davidsschleuder bezeichnet:

David’s Sling 
Schleuder (Waffe)